István Ferenczi ist der Name folgender Personen:

* István Ferenczi (Geologe) (1890–1966), ungarischer Geologe 
 István Ferenczi (Archäologe) (1921–2000), ungarischer Archäologe 
 István Ferenczi (Fußballspieler) (* 1977), ungarischer Fußballspieler